Томанов:

 Томанов, Александр Николаевич (род. 1956) — советский футболист.
 Томанов, Алексей Александрович (род. 1956) — белорусский футболист.
 Томанов, Методи (род. 1959) — болгарский футболист.